

Фамилия 
 Юрьевские — княжеский русский род, морганатическое потомство Александра II.
 Юрьевский, Александр Георгиевич (1900—1988) — внук
 Юрьевский, Борис Александрович (1876—1876) — сын
 Юрьевский, Георгий Александрович (1872—1913) — сын
 Юрьевский, Георгий Александрович (1961) — правнук
 Юрьевский, Григорий Васильевич (1861—1933) — общественный деятель, городской голова Перми.



География 
 Юрьевский — посёлок, Плавский район, Тульская область, Россия
 Юрьевский костёл (Полонечка)
 Юрьевский район
 Юрьевский сельсовет
 Юрьевский уезд

Прочее 
 Юрьевский 98-й пехотный полк
 Юрьевский мирный договор
 Юрьевский университет